Кременчугский троллейбус () — действующая троллейбусная система города Кременчуг, Полтавская область. Кременчуг один из двух населенных пунктов в регионе, где действует электротранспорт. Длина троллейбусных линий составляет 69 км.

История кременчугского троллейбуса 
КТУ основали 6 ноября 1966 года в соответствии с решением исполкома кременчугского горсовета от 1 ноября 1966 года.   Строительство первой троллейбусной линии началось в 1965г, которая проходила по маршруту «Речпорт» - «Автомобильный завод». Следующей обустроили линию от улицы Киевской до НПЗ. Обе линии начали работать в 1967 году.   Как говорили на мероприятии работники-ветераны труда, прокатиться на троллейбусе для кременчужан было сродни празднику. На остановки приходили целыми семьями.   Первыми троллейбусами, выехавшими на линию, были «Киянки» которые выпускались на Киевском заводе электротранспорта. Позже их сменяли более современные модели.

Кременчугское троллейбусное депо рассчитано на 100 единиц техники. В свои лучшие времена в арсенале КТУ было 104 троллейбуса. Сейчас троллейбусов – 73.

Маршруты

Подвижной состав 
пассажирские:
 Богдан Т701.10 - 36
 ЛАЗ Е183 - 13
АКСМ 32100D (БКМ-Украина) - 8
 Богдан Т90117 - 5
 ЛАЗ Е301 - 3
 Богдан Т60111 - 2
ЗиУ-9 - 1
служебные:
 ЗиУ-9 - 3
КТГ-1 - 2

Примечания

Ссылки 
 Кременчугский троллейбус
 Баланс Кременчугского троллейбусного управления
 Историческая справка

Троллейбусные системы Украины
Транспорт Кременчуга